Antero Ojala – pattinatore di velocità su ghiaccio finlandese
 Juhani Ojala – calciatore finlandese
 Matias Ojala – calciatore finlandese
 Mika Ojala – calciatore finlandese